Ольгинский сельский округ

Российская Федерация

Краснодарский край 

 Ольгинский сельский округ Приморско-Ахтарского района

Омская область 

 Ольгинский сельский округ Полтавского района

Северная Осетия 

 Ольгинский сельский округ Правобережного района

Казахстан

Павлодарская область 

 Ольгинский сельский округ Успенского района

Северо-Казахстанская область 

 Ольгинский сельский округ района Шал акына